Роберт Хегг (; род. 8 февраля 1995 года) — шведский хоккеист, защитник. В настоящее время игрок клуба НХЛ Детройт Ред Уингз. Ранее выступал за такие клубы, как Филадельфия Флайерз, Баффало Сейбрз и Флорида Пантерз.

Игровая карьера

Юношеская 
Роберт Хегг начал свою хоккейную карьеру в 13 лет, играя за Gimo IF в Джимо, Уппланд. Во втором сезоне, в возрасте 14 лет, Хегг набрал 16 очков в 32 играх, сыгранных за Гимо. В сезоне 2010—11, теперь уже в MODO U16, у Хегга был прорывный год, когда он лидировал в лиге U16 SM по передачам и набранным очкам защитником. Кроме того, он получил награду «Защитник года U16 SM».

Профессиональная

Филадельфия Флайерз 
21 марта 2014 года «Флайерз» подписали с Хеггом трехлетний контракт новичка. Хегг дебютировал в НХЛ 9 апреля 2017 года против «Каролина Харрикейнз» в последней игре регулярного сезона «Флайерз». 21 декабря 2017 года Хегг забил свой первый гол в НХЛ, победив «Детройт Ред Уингз» со счетом (4:3).

Хегг лидировал в НХЛ по количеству хитов (232) среди новичков и по блок-шотам, прежде чем 10 марта 2018 года выбыл из-за травмы нижней части тела.

Баффало Сейбрз 
23 июля 2021 года «Флайерз» обменяли Хегга в «Баффало Сейбрз» вместе с выбором в первом раунде драфта НХЛ 2021 года и выбором во втором раунде 2023 года в обмен на Расмуса Ристолайнена. В сезоне 2021–22 Хегг продолжил свою роль основного защитника третьей пары для «Сэйбрз». Он лидировал в команде по количеству хитов и времени на льду, набрав 8 очков в 48 играх регулярного сезона.

Флорида Пантерз 
20 марта 2022 года «Сейбрз» обменяли Хегга в «Флорида Пантерз», получив выбор в шестом раунде драфта НХЛ 2022 года.

Детройт Ред Уингз 
В качестве свободного агента 25 июля 2022 года Хегг подписал годичный контракт на 800 000 долларов с Детройт Ред Уингз.

Международная 
На протяжении всей своей юношеской карьеры Хегг играл на международном этапе за молодёжную сборную, с которой завоевал две серебряные медали на МЧМ-2013 и МЧМ-2014.

9 мая 2019 года Хегг дебютировал за сборную Швеции на чемпионате мира 2019, с которой дошёл до 1/4 финала.

Игровая статистика

Клубная 
И — игры, Г — голы, П — передачи, О — очки, Ш — штрафные минуты.

Международная 
И — игры, Г — голы, П — передачи, О — очки, Ш — штрафные минуты.

Примечания 

Хоккейные защитники
Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК МОДО
Игроки «Лихай Вэлли Фантомс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»